Skalna Perć – odcinek szlaku turystycznego w Masywie Ślęży
 Skalna Perć – nieistniejący szlak turystyczny w Pieninach